Alípio de Miranda Ribeiro (1874–1939) – brazylijski zoolog
 José Cesário de Miranda Ribeiro (1792–1856) – brazylijski polityk
 Paulo de Miranda Ribeiro (1901–1965) – brazylijski ichtiolog, syn Alípio